Anglade steht für:
 Anglade, eine französische Gemeinde im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine

Anglade ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Anglade (* 1982), französische Schauspielerin
 France Anglade (1942–2014), französische Schauspielerin
 Georges Anglade (1944–2010), haïtianischer Schriftsteller und Politiker
 Henry Anglade (1933–2022), französischer Radsportler
 Jean-Hugues Anglade (* 1955), französischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Joseph Anglade (1868–1930), französischer Romanist, Provenzalist und Mediävist